Црни Врх може да се односи на:

Насеља 
Србија:
 Црни Врх (Врање), насељено мјесто града Врања, Пчињски округ, Република Србија
 Црни Врх (Књажевац), насеље у општини Књажевац, Република Србија
 Црни Врх (Медвеђа), насеље у општини Медвеђа, Република Србија
 Црни Врх (Пећ), насеље у општини Пећ, КиМ, Република Србија

Босна и Херцеговина:
 Црни Врх (Челинац), насеље у општини Челинац, Република Српска, БиХ
 Црни Врх (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Црни Врх (Гламоч), насеље у општини Гламоч, Федерација БиХ
 Црни Врх (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ
 Црни Врх (Сарајево), насеље у Сарајеву, Федерација БиХ

Северна Македонија:
 Црни Врх (Студеничани), насеље у општини Студеничани, Северна Македонија

Црна Гора:
 Црни Врх (Беране), насеље у општини Беране, Република Црна Гора
 Црни Врх (Пљевља), насеље у општини Пљевља, Република Црна Гора

Планине 
 Црни врх (Шар-планина), врх планине Шар-планине у јужној Србији на граници са Северном Македонијом (2.585 -{m}-).
 Црни врх (Крагујевац), планина у централној Србији између Јагодине и Крагујевца (707 -{m}-).
 Црни врх (источна Србија), планина у источној Србији и врх (1.027 -{m}-), код Бора.
 Црни врх (југоисточна Србија), планина у југоисточној Србији, са врхом 1.463 -{m}-, северно од села Црвена Јабука у општини Бабушница.
 Црни врх (Прибој), планина у околини Прибоја (1.186 -{m}-).
 Црни врх (Јешевац), врх планине Јешевац у Шумадији (902 -{m}-).
 Црни врх (Гучево), врх планине Гучево у Подрињу (779 -{m}-)..
 Црни врх (Грмеч), врх планине Грмеч у Босанској крајини (1.604 -{m}-).
 Црни врх (Тешањ), планина између Тешња и Маглаја у Федерацији БиХ.
Дуленски Црни врх, врх Гледићких планина у околини Крагујевца, (897 m).

Остало 
 Опсерваторија Црни Врх, астрономска опсерваторија на Црном Врху изнад Идрије (730 -{m}-) у Словенији.
 Меморијални природни споменик Спомени парк „Црни врх“
 Црни врх, видиковац изнад Ђердапске клисуре, у оквиру НП Ђердап

Види још 
 Врх